Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Азиатский клубный чемпионат, Азиатский Кубок чемпионов и Лигу чемпионов АФК. Израильский тренер Йосеф Мирмович стал первым тренером, выигравшим Азиатский клубный чемпионат в 1967 году с «Хапоэль Тель-Авив». Самыми успешными тренерами в Лиге чемпионов АФК являются южнокорейские тренеры, которые выиграли этот турнир девять раз.

В 1967—1971 годах турнир носил название Азиатский клубный чемпионат. В 1972—1985 годах турнир не проводился. В 1986—2002 годах турнир назывался Азиатский Кубок чемпионов, первым главным тренером, выигравшим этот турнир после перерыва, стал кореец Чанг Ун Су, который привёл к победе «Дэу Ройялс» (ныне «Пусан Ай Парк»). В 2003 году после слияния Азиатского Кубка чемпионов и Азиатского Кубка обладателей кубков турнир обрёл своё нынешнее название и свой нынешний формат, а первым главным тренером, выигравшим этот турнир в новом формате, стал француз Брюно Метсю, который привёл к победе «Аль-Айн» из ОАЭ.

Пять тренеров выигрывали турнир дважды, причём все, кроме Ангела Йордэнеску, делали это два раза подряд. Последний наряду с Йосефом Мирмовичем приводил к победе два разных клуба.

Список победителей по годам

Главные тренеры по странам 
В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

Ссылки 
 Asian Champions' Cup — RSSSF

Лига чемпионов АФК
Лига чемпионов АФК